Banque populaire steht für:
 Groupe Banque Populaire, Frankreich
 Banque populaire (Marokko)
Siehe auch:
 Banques Populaires Caisses d'Epargne